Куорнье () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 10037 человек (2008 г.), плотность населения составляет 528 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 10082. Телефонный код — 0124.

Покровителем населённого пункта считается святой San Dalmazzo.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cuorgne.to.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/